MADOS MT Hradec Králové byl český futsalový klub z Hradce Králové. Klub byl založen v roce 1997 pod názvem FC Salamandr Hradec Králové jako nástupce zaniklého FC Adal Hradec Králové. Zanikl v roce 2017 po sestupu z Chance futsal ligy.

Své domácí zápasy odehrával ve sportovní hale Třebeš, která má kapacitu 500 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1997 – FC Salamandr Hradec Králové (Futsal Club Salamandr Hradec Králové)
 2006 – UFA Hradec Králové
 2014 – MADOS MT Hradec Králové

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 
 

Hradec Králové, MADOS MT
Futsal v Královéhradeckém kraji
Hradec Králové, MADOS MT
Zaniklé sportovní kluby v Hradci Králové
Fotbal v Hradci Králové